Гассен - топоним и фамилия:

 Гассен — коммуна во Франции.

 Гассен, Готлиб (1805—1878) — немецкий художник.